Флаг муниципального образования Карга́польский район Курганской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 30 декабря 2008 года решением Каргапольской районной Думы № 39 и 20 февраля 2009 года внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 4716.

Описание 
«Прямоугольное белое полотнище с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее посередине фигуры из герба района: четыре расходящиеся веером расширяющиеся и упирающиеся в верхний край голубые полосы и по сторонам от них две чёрные вороны с жёлтыми лапами, глазами и клювами».

Обоснование символики 
Символика фигур флага многозначна:

— Вороны указывают на название района. По одной из версий Каргаполье означает «воронье поле».

— Чёрный цвет ворон аллегорически указывает на чёрную плодородную землю, привлекавшую переселенцев на протяжении многих лет. Основным занятием местных жителей на протяжении всех времён было сельское хозяйство. По своим производственным показателям район находится в числе лучших районов области.

— Голубые полосы (струи) — аллегория источника, символ плодородия, изобилия, жизни, символ реки Миасс, своеобразной оси заселения территории нынешнего Каргапольского района. В весеннюю пору и в сезон дождей река в своём нижнем течении становится судоходной.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, совершенства, мира и взаимопонимания.

Голубой цвет (лазурь) — символ бескрайнего неба, водных просторов, чести, духовности, благородства.

Чёрный цвет — символ плодородия, мудрости, скромности, вечности бытия.

Жёлтый цвет (золото) — символ урожая, богатства, стабильности, уважения и интеллекта.

Примечания 

Ворон в геральдике